BWF Super Series er en badminton-turnering, der organiseres af Badminton World Federation (BWF) for de bedste spillere i verden. Turneringen samler en række af de hidtidige store internationale turneringer, så resultaterne herfra giver spillerne point til verdensranglisten. Super Series afsluttes med et finalestævne.

Planen om BWF Super Series blev offentliggjort 14. december 2006 og forløb første gang i 2007-sæsonen. Imidlertid var der ikke plads i turneringskalenderen til finalestævnet, der derfor i første omgang er udsat på ubestemt tid (til 2008). 2008-udgaven gik på trods af den manglende 2007-finale i gang som planlagt.

Turneringer i Super Series 

For at indgå i Super Series skal en turnering have en præmiesum på mindst 200.000 USD. Der er præmie til alle spillere, der når hovedrunden. 32 spillere eller par indgår i hovedrunden i hver turnering. 
Super Serien omfatter følgende turneringer:

Eksterne henvisninger 
 Super Series på BWF's hjemmeside 

Badmintonturneringer